Simon Fraser peut faire référence à : 
 Simon Fraser (mort en 1306), noble écossais qui a combattu lors de la Première guerre d’indépendance de l'Écosse ;
 Simon Fraser, dessinateur écossais  de comics (Nicholas Dante, Hell House) ;
 Simon Fraser (1667-1747),  Lovat, chef de clan écossais, mort décapité ;
 Simon Fraser de Lovat (1726-1782), fils du précédent, chef jacobite leader et général britannique durant la guerre de Sept ans et la guerre d'Indépendance américaine ;
 Simon Fraser of Balnain (1729-1777), général britannique durant la guerre d'indépendance américaine ;
 Simon Fraser (1776-1862), un commerçant et explorateur canadien qui a donné son nom au fleuve Fraser et à l'université Simon Fraser ;
 Simon Fraser (1828-1887),  Lovat, pair écossais.
 Simon Fraser (1871-1933),  Lovat, aristocrage ;
 Simon Fraser (1911-1995, DSO, MC),  Lovat, commandant de la Première brigade spéciale durant la Seconde Guerre mondiale.
 Simon Fraser, diplomate britannique, ex ambassadeur du Royaume-Uni.